Архангельская агломерация — полицентрическая городская агломерация на севере России. Включает города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, а также поселки Приморского района (кроме Соловецкого и Пертоминского). Население агломерации на 2020 г. насчитывает более 598 тысяч человек. Агломерация расположена в устье Северной Двины и раскинута по обоим её берегам, в ней сосредоточена большая часть экономических и человеческих ресурсов Архангельской области, расположены крупные судостроительные, судоремонтные, лесо-деревоперерабатывающие, целлюлозно-бумажные, гидролизные и другие предприятия региона.

Население 

Население агломерации на 1 января 2020 года составляет 598.255 человек. Большинство людей при этом проживают в двух городах областного значения: Архангельске и Северодвинске (89,8 %)

Население агломерации моноэтничное, с преобладанием русских. Коренным народом территории считаются поморы, исторически проживавшие на берегах Белого моря; на сегодняшний день их численность в Архангельской области оценивается в две тысячи человек.

Примечания 

Городские агломерации по алфавиту
Городские агломерации России
Архангельская область